Свита:
 Свита — лица, сопровождающие высокопоставленную особу.
 Военная свита — ряд офицеров, генералов и адмиралов, пользовавшихся особым доверием императора в Российской империи, до создания Свиты Его Императорского Величества.
 Свита Его Императорского Величества — лица, состоявшие при императоре в Российской империи в XVIII — начале XX века.

В Третьем рейхе:
 Свита СС — вспомогательный женский персонал СС в нацистской Германии.

В геологии:
 Свита — это основная единица местных стратиграфических подразделений, выделяемая преимущественно по литологическим признакам.
 Свита (нефтяной горизонт) — порода, из которой добывается нефть и жидкий конденсат.
 Свита Араб — саудовский нефтяной горизонт.
 Свита Бурган — кувейтский нефтяной горизонт.
 Свита Ратави — иракский нефтяной горизонт.
 Свита Фарси — иранский нефтяной горизонт.

В культуре:
 Свита Воланда — в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», группа персонажей, которые помогали Воланду.
 Свита, иногда свитка — традиционная восточнославянская длинная распашная верхняя одежда из домотканого сукна, которую носили мужчины и женщины в X—XIII вв., распространенная на Украине, в России и Беларуси.

Примечания